Hiltebrand ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hiltebrand (* 1945), Schweizer Bobfahrer
 Meta Hiltebrand (* 1983), Schweizer Fernsehköchin

Siehe auch:
 Hildebrand
 Hiltebrandt